Муса Мусалаев (3 апреля 1979, Гурьев, Казахская ССР — 18 ноября 2016, Ной-Ульм, Германия) — известный татарский боец по прозвищу «Prince», капитан татарской команды «Prince Team». Указом Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова был назначен Официальным послом Универсиады в Казани 2013 года.

Биография 

Успешно выступал и в смешанных единоборствах, завоевав мировые титулы по версиям BUSHIDO FC и Verdict FC. Всего в кикбоксинге боец одержал 17 побед, а в ММА — 15, при этом не потерпев ни одного поражения. Тем не менее спортсмен ни разу не принимал участия в турнирах, которые проводились под эгидой союза ММА России,

Советник Полномочного Представителя Республики Татарстан в РФ Равиля Ахметшина по вопросам физической культуры и спорта в 2010—2013 годах. Однако сам Ахметшин эту информацию опровергал .

В 2013 году был назначен официальным послом Универсиады в Казани.

С 2013 года постоянно проживал в Германии.

Серьёзно изучал историю средних веков, литературу, писал стихи, сказки и колыбельные для детей. Имел два высших образования — гуманитарное и экономическое.

Был вовлечен в скандал с рукоприкладством в отношении несовершеннолетнего, также указывалось на выступление под различными именами (Михаил Григорьев и Мусало Катимович) .

Титулы 
 Чемпион мира по кикбоксингу К-1 (Украина г.Львов) 2012 г.
 Чемпион мира по кикбоксингу К-1 (Украина г.Донецк) 2012 г.
 Интерконтинентальный чемпион DKKO К-1 (Германия г.Леверкузен) 2012 г.
 Чемпион мира MMA Verdict FC (Россия г.Москва) 2012 г.
 Чемпион мира MMA BUSHIDO FC (Польша г.Люблин) 2011 г.
 Чемпион мира К-1 King Of Kings (Литва г.Вильнюс) 2011 г.
 Чемпион Европы BUSHIDO FC (Молдова г.Кишинев) 2011 г.
 Чемпион мира по кикбоксингу WBKF (Россия г.Одинцово) 2010 г.
 Чемпион мира по тайскому боксу (Таиланд г.Хуа-Хин) 2009 г.
 Чёрный пояс 5 Дан BUSHIDO.

Убийство 
Муса Мусалаев был застрелен 18 ноября 2016 года около 18-ти часов у подъезда своего дома неизвестным в маске, который скрылся с места преступления на автомобиле.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 http://www.sherdog.com/fighter/Musa-Musalaev-81671
 https://web.archive.org/web/20160304200143/http://kazan24.ru/news/108029.html
 http://ruslife.eu/Sport/Drugie/Musa-Musalaev-Samyj-titulovannyj-boec-Tatarstana.html
 http://tatmsk.ru/press-tsentr/news/obshchestvo/140212.html
 http://tatmsk.ru/press-tsentr/news/obshchestvo/23042012.html
 https://web.archive.org/web/20160329183257/http://fightlife.ru/ru/fighter/1525
 http://kazan.bezformata.ru/listnews/musa-musalaev-boetc-ekstra/5725877/
 http://sportlar.ru/biografiya-musy-musalaeva/
 http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/122457.htm
 http://kazan2013.ru/ru/news_items/920
 http://wrestling.com.ua/ru/news/article/mma/12_11_22_musa_musalaev_v_programme_kulinarnyiy_poedinok
 http://sportsreda.ru/interviews/2012/iyun/boi_bez_pravil/musa_musalaev_%C2%ABprincz_tatarstana

Спортсмены по алфавиту
Бойцы смешанных единоборств России
Кикбоксеры России
Нераскрытые убийства в Германии